Lorraine Apartments bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Lorraine Apartments (Montana), ID-Nr. 00001520
 Lorraine Apartments (Pennsylvania), ID-Nr. 02001427